Berengar Raimund oder Raimund Berengar ist der Name folgender Personen:

Grafen von Barcelona:
 Berengar Raimund I. (Barcelona) (1005–1035)
 Berengar Raimund II. (Barcelona) (1053/1054–1097)
 Raimund Berengar I. (Barcelona) (um 1023–1076)
 Raimund Berengar II. (Barcelona) (1053/1054–1082)
 Raimund Berengar III. (Barcelona) (1082–1131)
 Raimund Berengar IV. (Barcelona) (um 1113–1162)

Grafen der Provence:
 Berengar Raimund I. (Provence) (1115–1144)
 Raimund Berengar I. (Provence)
 Raimund Berengar II. (Provence)
 Raimund Berengar III. (Provence) (um 1135–1166)
 Raimund Berengar IV. (Provence) (vor 1158–1181)
 Raimund Berengar V. (Provence) (1205–1245)

außerdem:
 Raimund Berengar (Empúries) (1308–ca. 1366), Graf von Empúries